Matías Vega puede hacer referencia a:

 Matías Vega Alemán (1841-1906), político y general español.

 Matías Vega Guerra (1905-1989), abogado y político español.
 Matías Vega Rojas (1985-), actor y presentador chileno.
Matías Alejandro Vega (1986-), futbolista argentino.